Појам Шкрјанче се може односити на:

 Шкрјанче (Мирна), насељено место у општини Мирна, Република Словенија;
 Шкрјанче (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија;
 Шкрјанче при Новем Месту, насељено место у општини Ново Место, Република Словенија;